D603 (Seine-et-Marne), een departementale weg in het Franse departement Seine-et-Marne
 D603 (Meuse), een departementale weg in het Franse departement Meuse
 D603 (Meurthe-et-Moselle), een departementale weg in het Franse departement Meurthe-et-Moselle
 D603 (Moselle), een departementale weg in het Franse departement Moselle